Аавере () — назва географічних об'єктів Естонії.

 Аавере — село у волості Анія повіту Гар'юмаа.
 Аавере — село у волості Вяйке-Маар'я повіту Ляене-Вірумаа.
 Аавере — село у волості Тапа повіту Ляене-Вірумаа.